Бі́лгородська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Білгородська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Одеса.

Колишні назви:
 Білгородська вулиця — колишня назва вулиці Волноваська у місті Кривий Ріг.
 Білгородська вулиця — колишня назва вулиці Джерельна у місті Синельникове.
 Білгородська вулиця — колишня назва вулиці Барвінкова у місті Суми.
 Білгородська вулиця — колишня назва вулиці Білогородська у місті Чернівці.

Білгородська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Курськ.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Білгородська вулиця — вулиця в місті Самара.

Вулиці